Па́вел Константи́нович Ко́лчин (9 января 1930, Ярославль, СССР — 29 декабря 2010, Отепя, Эстония) — советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Первый в истории СССР призёр зимних Олимпийских игр (27 января 1956 года стал третьим на дистанции 30 км на Играх в Кортине-д’Ампеццо).

Биография 
Родился 9 января 1930 года последним, восьмым, ребёнком в семье. Детство прошло в посёлке под Ярославлем. Был слабым ребёнком, болел рахитом, но благодаря занятиям спортом излечился. Рано пошёл работать — пилил брёвна на дровяном складе, работал на токарном станке.

Закончил Малаховский техникум физической культуры. Выступал за «Динамо» (Москва).

14-кратный чемпион СССР (1956, 1957, 1963 в гонках на 15 и 30 км, 1963 на 70 км, 1953—1955, 1957, 1964 в эстафете 4×10 км).

Серебряный призёр чемпионата мира 1958 года в гонках на 15, 30 км и в эстафете 4×10 км. Бронзовый призёр чемпионата мира 1962 года в эстафете 4×10 км. Победитель  1958 года в гонках на 15 и 50 км.
Чемпион Олимпийских игр 1956 в эстафете, показал в ней лучший результат на этапе среди всех спортсменов. Тогда же получил бронзовые награды в гонках на 30 и 15 км. Бронзовый призёр Олимпиады 1964 года в эстафете.

Член КПСС с 1962 года. Окончил ГЦОЛИФК (1968). Тренировал лыжную сборную СССР в 1968—1976 годах. Первым начал использовать в подготовке лыжероллеры и тренироваться на опилочной лыжне. Известный ученик Павла Константиновича Колчина — «звезда» советских лыжных гонок конца 1960-х — начала 1970-х годов Вячеслав Веденин, ставший под его руководством двукратным чемпионом мира (Высокие Татры—1970) и двукратным олимпийским чемпионом (Саппоро—1972).

С 1954 года женат на олимпийской чемпионке Алевтине Колчиной (1930—2022). Написали вместе с ней книгу «О лыжах и о себе» (1978). В середине 1980-х годов переехали на хутор близ города Отепя в Эстонии, в котором всю жизнь (в детстве с няней) жил их единственный сын Фёдор (1957—2018) — чемпион СССР по лыжному двоеборью, участник Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде (15-е место). Участвовали в создании отепского центра подготовки лыжников. В середине 1990-х годов Колчины получили эстонское гражданство за особые заслуги.

Умер 29 декабря 2010 года.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1956).
 Заслуженный тренер СССР (1970).
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1957, 03.03.1972)
 Орден «Знак Почёта» (1970).

Примечания

Источники 
 
 
 Кружков А. Вечер на хуторе близ Отепя // Спорт-Экспресс (07.02.2006)
 Скончался олимпийский чемпион Павел Колчин. РИА Новости. 31/12/2010.

Ссылки 
 
 

Лыжники по алфавиту
Лыжники СССР
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1956 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1956 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Победители Хольменколлена
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Тренеры по лыжным гонкам СССР
Тренеры по лыжным гонкам Эстонии
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Члены КПСС